Юрий Зубков: Зубков, Юрий Александрович (1914—1982) — театровед, литературный и театральный критик, главный редактор журнала «Театральная жизнь».
 Зубков, Юрий Иванович (1939—2002) — советский футболист, советский и российский тренер.